5-й Кубок мира ФИФА по пляжному футболу проходил с 16 по 22 ноября 2009 года на пляжах города Дубая (ОАЭ). Это был первый чемпионат мира по пляжному футболу, прошедший в Азии.

Команды 
16 команд с 6 континентов квалифицировались на Чемпионат Мира по пляжному футболу 2009 года.

Азиатская:
 
 

Африка:
 
 

Европа:
 
 
 
 
 

Северная Америка и Карибы:
 
 

Океания:
 

Южная Америка:
 
 
 

Команда хозяев чемпионата:

Групповая стадия 
Игры групповой стадии начинаются 16 ноября 2009 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-место

Финал

Чемпион

Бомбардиры

Награды 
 Золотой мяч — лучшему игроку чемпионата:  Деян Станкович
  Маджер
  Бенджамин

 Золотая бутса — лучшему бомбардиру чемпионата:  Деян Станкович
  Маджер
  Буру

 Золотая перчатка — лучшему вратарю чемпионата:  Мао

 Приз честной игры —  и

Ссылки 
 Чемпионат мира по пляжному футболу на сайте FIFA 

2009 год в футболе
2009
Ноябрь 2009 года
Международные спортивные соревнования в Дубае
Чемпионаты мира в ОАЭ